Samson und Delilah steht für 

 die biblische Geschichte von Samson und Delila, siehe Delila
 Samson et Dalila, Oper von Camille Saint-Saëns

Filme:
 Samson und Delila (1922), österreichischer Film von Alexander Korda
 Samson und Delilah (1949), US-amerikanischer Film von Cecil B. DeMille
 Samson und Delilah (1984), US-amerikanischer Film von Lee Philips
 Die Bibel – Samson und Delila (1996), US-amerikanisch-italienisch-deutscher Fernsehfilm von Nicolas Roeg
 Samson & Delilah (2009), australischer Film von Warwick Thornton

Gemälde:
 Samson und Dalila (Rubens), Barockgemälde des flämischen Künstlers Peter Paul Rubens aus dem Jahre 1609
 ein Ölgemälde von Joseph Fay
 ein Gemälde von William Shakespeare Burton